osoby o nazwisku Cantor:
 Eddie Cantor (1892-1964) – amerykański komik i piosenkarz
 Eric Cantor (ur. 1963) – polityk amerykański
 Georg Cantor (1845-1918) – matematyk
 Moritz Benedikt Cantor (1829-1920) – historyk matematyki
 Theodore Edward Cantor (1809-1860) – zoolog i botanik
inne:
 (16246) Cantor – planetoida